Napforduló, csillagászati fogalom, amikor a Nap mozgása látszólagos égi útja során ellenkező irányúra vált

Filmcímek
Napforduló, Málnay Levente 1977-es (1979-es) tévéfilmje
Napforduló (Solstice), Daniel Myrick 2007-es amerikai filmje
Napforduló (Letnie przesilenie / Unser letzter Sommer), Michal Rogalski 2015-ös lengyel-német filmje

Hasonló
 Téli napforduló (Winter Solstice / Wintersonne), Martyn Friend 2003-as angol–német tévéfilmje, Rosamunde Pilcher regényéből